Reutenbach ist ein Gewässername:

 Reutenbach (Autmut), linker Zufluss der Autmut bei Großbettlingen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Reutenbach (Hinterbach), rechter Zufluss des Hinterbachs (linker Oberlauf des Fischbachs, zur Eschach) bei Weiler, Gemeinde Königsfeld im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Reutenbach (Iller), rechter Abzweig der Buxach und rechter Zufluss der Iller bei Egelsee, kreisfreie Stadt Memmingen, Regierungsbezirk Schwaben, Bayern
 Reutenbach (Langgraben), rechter Zufluss des Langgrabens (zum Murkenbach, zur Schwippe) bei Böblingen, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Reutenbach (Schleifseebach), rechter Oberlauf des Schleifseebachs bei Geifertshofen, Gemeinde Bühlerzell, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Reutebach
 Roitenbach